Mirel Opriș (n. 10 decembrie 1965, Turda) este ofițer pompier, inginer, român, cu gradul de locotenent-colonel(r), verificator de proiecte M.L.P.A.T. siguranță la foc pentru construcții „Cc” din Timișoara, unde trăiește din anul 1991.În anul 2004  pune bazele constituirii Societății de Protecție împotriva Focului, Sucursala Timiș AGIR.

Biografie
Mirel Opriș s-a născut la Turda în 1965, fiul lui Dorina, deși a avut o viață grea, fiind orfan, termină liceul, actual Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii și cu multă muncă și perseverență intră la Facultatea de Construcții de Mașini din Cluj-Napoca pe care o absolvă în anul 1991 ca inginer.
Este ofițer, pompier specialist inginer și președinte al Societății de Protecție împotriva Focului, Sucursala Timiș AGIR.

După anul 1991 termină facultatea și având armata făcută la UM 01191 Lipova, a fost activat ca ofițer la Grupului de Pompieri „Banat” al Jud. Timiș actual Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență „Banat” al Jud. Timiș unde lucrează până la trecerea în rezervă, excepție perioada 1997-1999 când a lucrat la Brigada de Pompieri „ Dealul Spirii” a Capitalei din București.

A urmat studii postuniversitare în domeniile: siguranța la foc a construcțiilor și Instalațiilor la Facultatea de Instalații București și administrație publică la Facultatea de Drept din  Timișoara pe care le-a absolvit în 2000, un curs de expert tehnic extrajudiciar organizat de A.G.I.R., Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți pe care a absolvit-o în anul 2005, etc.

De-a lungul timpului ca ofițer a ocupat o serie funcții în domeniu: prevenirea incendiilor, tradiție, cultură, sport, relații publice, logistic, management planificare misiuni resurse, avizare și autorizarea a construcțiilor din punct de vedere al protecției la foc, iar în ultimii ani a fost șef compartiment pregătirea populației și coordonare servicii voluntare și private pentru situații de urgență din jud. Timiș. La finalul carierei datorită unor boli a trecut în rezervă.

Activitate publicistică 
În perioada 1999-2007 cât a lucrat ca ofițer în domeniul prevenirii incendiilor respectiv președinte al societății, a căutat să popularizeze și publice o serie de reglementări tehnice, prevederi legale privind prevenirea și protecția la incendii. A publicat 2 cărți în domeniul protecției la foc, referent de specialitate la publicarea unor cărți cu caracter de noutate în domeniu pompieristic și a scris o serie de articole de specialitate în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale, reviste și ziare, amintim o parte dintre ele mai jos.

Cărți 
 Protecția oamenilor și a bunurilor materiale împotriva focului, Precizări legislative, Ghid pentru manageri, patroni, primari, pompieri, cadre tehnice, vol. I, Precizări legislative, M. Benga, M. Opriș, G. Popescu, Editura Mirton, Timișoara, 2002, ISBN 973-585–732–4;
 Calitatea materialelor, construcțiilor și instalațiilor – cerință esențială de protecție la foc, Conferință cu participare internațională, 10 Noiembrie 2004, Timișoara, M. Opriș, A. Retezan, M. Benga, G. Popescu, C. Furdui, Asociația Generală a Inginerilor din România – Societatea de Protecție Împotriva Focului Timiș, Editura Politehnica Timișoara 2005, ISBN 973-625-231-1.

Referent de specialitate la cărțile
 Ghid cu principalele acte normative și reglementări tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor, G. Popescu, M. Șerban, I. Flucuș –  Editura Printech, București 2003, ISBN 973-652-805-9;
 Prevenirea incendiilor la autovehicule, G. Popescu, L. Bălănescu –  Editura Ministerului Administrației și Internelor, București, 2005, ISBN 973-8307-94-5;

Ziare 
 Ziarul Ofensiva Economico – Financiară nr.8(18) noiembrie 2004, Agenția Ofensiv Press & Promo Timișoara, supliment informațional al acestuia „Ofensiva Protecției la Foc”, nr.1(număr pilot) apărut în anul 2004 cu ocazia conferinței de protecție la foc.

Articole apărute în cărți și reviste

Cărți
 M. Benga, M. Opriș – O concepție modernă de acțiune în situații de urgență. Pompierii și protecția civilă într-o structură integrată, „SIGPROT 2005”. Lucrările sesiunii științifice cu participare internațională din Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Ediția a VIII-a, București, 27 Mai 2005, Editura Printech, p.59-62. ISBN 973-718-350-9.
 N. Golovanov, G Popescu, M. Opriș s.a., Impactul instalațiilor electrice asupra mediului înconjurător, Instalații pentru construcții și confortul ambiental, Conferință națională cu participare internațională, Asociația Inginerilor de Instalații din România, Filiala Banat, s.a., Editura Politehnica, 26-27.04.2001,Timișoara, p.58-66, ISBN 973-8247-20-9;
 M. Opriș, G. Popescu – Prevederi legale privind proiectarea, execuția și exploatarea gazelor petroliere lichefiate, Instalații pentru construcții și confortul ambiental, Conferința națională cu participare internațională, ediția a 10-a, Asociația Inginerilor de Instalații din România, Filiala Banat ș.a., Editura Politehnica, 26-27.04.2001,Timișoara, p.310-319, ISBN 973-8247-20-9;
 M. Benga, M. Opriș – Prevederi legale privind avizarea/autorizarea executării lucrărilor de construcții și funcționarea comercianților din punct de vedere a prevenirii și stingerii incendiilor, Materiale, elemente și structuri compozite pentru construcții, Zilele Academice Timișene, Ediția a VIII-a, organizat sub patronajul Academiei Române, Filiala Timișoara, Editura Mirton, Timișoara, 2003, p.327-332, ISBN-973-661-012-8;
 M. Benga, M. Opriș – Prevederi legale privind proiectarea, execuția și exploatarea centralelor termice din punct de vedere al protecției la foc, a 37-a Conferință națională de instalații, vol.1, organizată de Asociația Inginerilor de Instalații din România ș.a. la Sinaia 1-4.10.2002, Instalații pentru începutul mileniului trei (volumul 1), Editura Artecno, 2002, p.16-29;
 M. Opriș, P. Garibald – Acte normative și reglementări în domeniul apărării împotriva incendiilor, a XXXV-a Conferință de instalații electrice și automatizări SIEAR – 2000 „Instalații pentru începutul mileniului trei”, vol. II, organizată de  Asociația Inginerilor de Instalații din România, Societatea de Instalații Electrice și Automatizări din Romania ș.a. la Sinaia  3-6.10.2000, p.37 -45;
 G. Popescu, M. Opriș – Puncte de vedere privind legislația românească referitoare la conceptul de risc, a XXXV-a Conferință de instalații electrice și automatizări SIEAR – 2000 „Instalații pentru începutul mileniului trei” , vol. II, organizată de  Asociația Inginerilor de Instalații din România, Societatea de Instalații Electrice și Automatizări din Romania ș.a. la Sinaia  3-6.10.2000, p.184 -195;

Reviste de specialitate
 Masuri de prevenire și stingere a incendiilor la unitățile de cultură, Partea 1, autori: M. Benga, M. Opriș, G. Popescu în Revista „Tehnica Instalațiilor” nr. 2/2002, Editura Minos, Târgu Mureș, 2002, p.26-28, ISSN 1582-6244;
 Masuri de prevenire și stingere a incendiilor la unitățile de cultură, Partea a 2-a, autori: M. Benga, M. Opriș, G. Popescu în Revista „Tehnica Instalațiilor” nr. 3/2002, Editura Minos, Târgu Mureș, 2002, p.16-17, ISSN 1582-6244;
 Masuri de prevenire și stingere a incendiilor la unitățile de cultură, Partea a 3-a, autori: M. Benga, M. Opriș, G. Popescu în Revista „Tehnica Instalațiilor” nr. 4/2002, Editura Minos, Târgu Mureș, 2002, p.8-9, ISSN 1582-6244;
 Centrale termice de mică capacitate, prevederi legale din punct de vedere al protecției la foc, autorii: M. Benga, M. Opriș – Revista „Tehnica Instalațiilor”, nr.1, Editura Minos, Târgu Mureș, 2003, p.10-13, ISSN 1582-6244;
 Calitatea construcțiilor, echipamentelor, instalațiilor și materialelor – cerință esențială de protecție la foc, autori: M. Benga, M. Opriș, Revista „Tehnica Instalațiilor”, nr.6(23) din 2004, Editura Minos, Târgu Mureș, 2004, p.82-83, ISSN 1582-6244;
 Scurtă monografie a pompierilor din Banat, Revista „Profesioniștii în situații de urgență” , nr.1 din 13.09.2008, editată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Jud. Timiș, p.12-13, Mirel Opriș, Tipografia Balcanic Timișoara.

Realizări asociație și profesional 
Organizează sau participă după caz, la o serie de activități tehnico-științifice și sportive în domeniu pompieristic.

În perioada 08-11.09.2004 participă la al XXIV-lea „Simpozion International al C.T.I.F.”, cu tema „Protecția pompierilor in secolul 21” la Poiana Brașov organizat de C.T.I.F.. 

În 10.11.2004 organizează în premieră pe țară Conferința cu participare internațională „Calitatea materialelor, construcțiilor și instalațiilor – cerință esențială de protecție la foc” la Facultatea de Construcții Timișoara, apariția volumului cu lucrările conferinței și a Ziarul „Ofensiva Protecției la Foc” iar în 27.07.2004 - primului site al pompierilor militari timișeni.

În perioada 17-19.11.2005 participă cu un stand de prezentare la Conferința de Specialitate „Securitate fără frontiere” în Szeged, Ungaria în cadrul proiectului „Aici și dincolo de Uniunea Europeană”, organizat de Agenția de Dezvoltare a Euroregiunea D.K.M.T..

În perioada 14-16.03.2007 participă cu o lucrare și un stand de prezentare al asociației în cadrul manifestării „Guard Expo” organizat de Camera de Comerț și Agricultură din Timișoara(Centrul Regional de Afaceri Timișoara) și partenerii acesteia.

În perioada 2007-2011 a fost desemnat șef de lot pentru a participa cu echipa județului din partea unității la o serie de concursurile profesioniste ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență la faza județeană, interjudețeană și națională. În anul 2010 la Timișoara, faza națională cu lotul S.V.S.U. al com. Giroc obține locul I. Aceasta în anul 2013 participă la „Olimpiada Pompierilor” din orașul Mulhouse din Franța unde obține medalie de bronz.

În data de 22.02.2012 cu ocazia Zilei Protecției Civile din România participă la Primăria Municipiului Timișoara în cadrul manifestării „Cutremurele bănățene riscul seismic și siguranța fondului construit”, activitate deschisă de primarul municipiului Timișoara de la acea dată. Cu această ocazie a prezentat tehnici noi de informare, comunicare si pregătire a populației în situații de urgență. 

Având în vedere bogata sa activitate profesională, a fost numit în diverse comitete și comisii de specialitate:
 2011 – membru în Comisia Județeană de autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Timiș – cadru tehnic p.s.i.
 în perioada 2006 -2010 membru în Comisia M.L.P.A.T. nr. 10 Timișoara siguranță la foc pentru construcții.

Distincții 
Pentru rezultate obținute în activitate, ofițerul a fost decorat la 15 și 20 de ani cu Semnul Onorific „În Serviciul Patriei” pentru ofițeri cu Ordinul Ministerul Administrației și Internelor nr. 1216 din 1.11.2006 și 269 din 29.11. 2011. 

Recunoaștere
Pentru rezultate obținute ofițerul a primit numeroase diplome, enumăr o parte dintre ele:
 1996 - Diplomă, Jubileu 60 de ani de la înființarea Grupul de Pompieri „Banat” al Jud. Timiș, pentru contribuția adusă în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și cu prilejul a sărbătoririi 60 de ani de la înființarea Companiei de Pompieri Timișoara(1993-1996);
 2004 - Diplomă, Soluții pentru viitor pentru S.P.F. Fil. Timiș AGIR de C.C.I.A.T. în cadrul „Expo City Tech”;
 2005 – Diplomă cu ocazia Zilei Pompierilor din România - 13 septembrie de la I.S.U. Timiș, pentru serviciile aduse în cadrul unității ca urmare a inundațiilor care au avut loc în Banat;
 2007 – Diplomă aniversară - 10 ani de la A.G.I.R. Filiala Timiș pentru activitatea desfășurată în cadrul filialei;
 2010 – Diplomă de onoare de la A.G.I.R. Filiala Timiș pentru activitatea desfășurată în cadrul asociației;
 2012 – Diplomă aniversară A.G.I.R. TM XV 1997 - 2012 de la A.G.I.R. Filiala Timiș –  pentru implicarea, promovarea și susținerea activităților inginerești în jud. Timiș; 
 2016 – Diplomă de excelență de la A.I.I.R., Filiala „Banat” Timișoara pentru contribuția adusă în domeniul științific și tehnic al conferințelor I.C.C.A. cu ocazia aniversării 25 de ani a conferinței „Instalații pentru construcții și confort ambiental”;
 2016 – Diplomă  de excelență de la I.S.U. Timiș cu ocazia Zilei Pompierilor din România;
 2017 – Diplomă de onoare de la I.S.U. Timiș pentru întreaga activitatea desfășurată cu devotament și profesionalism;
 2021 – Diplomă de onoare de la A.N.C.M.R.R. din M.A.I., Filiala Jud. Timiș cu ocazia Zilei Rezervistului și celei de-a XXX-a aniversare a Asociației, în semn de apreciere pentru activitățile desfășurate pentru promovarea și apărarea intereselor membrilor săi.

Asociații 
Ofițerul a făcut și face parte în diferite asociații profesionale:
Asociația Generală a Inginerilor din România, Filiala Timiș - membru din anul 2004;
 Societatea de Protecție la Foc, Sucursala Timiș AGIR - președinte din anul 2004; 
 Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți A.G.I.R. din anul 2005;
 Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.A.I., Filiala Jud. Timiș - membru în Comitetul executiv din data de 4.04. 2019.

Note

Bibliografie
 Protecția oamenilor și a bunurilor materiale împotriva focului, Precizări legislative, Ghid pentru manageri, patroni, primari, pompieri, cadre tehnice, vol. I, Precizări legislative, Mihai Benga, Mirel Opriș, Garibald Popescu, Editura Mirton, Timișoara, 2002, ISBN 973-585–732–4;
 Simpozion, Mirel Opriș, Revista „Pompierii Români” nr.12 din 2004, pag.12, editată de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari fondate în 1929, ISBN 1220-6805
Mihai Mihăiță, Asociația Generală a Inginerilor din România 100 de ani de la înființare. Documente și confesiuni, ISBN: 978-973-720-752-4, Editura AGIR, București, 2018; 
 Ralp Hübner, Enciclopedia personalităților din România, Editura: Who is Who, ed. a doua 2007, ISBN 978-72900-0068-1, Enciclopedie a personalităților parțial cu fotografii și personalități din România;
 Mirel Opriș, Adrian Retezan, Mihai Benga, Garibald Popescu, Cornel Furdui, Calitatea materialelor, construcțiilor și instalațiilor – cerință esențială de protecție la foc, Conferință cu participare internațională Timișoara, 10 Noiembrie 2004, Timișoara, Editura „Politehnica”, 2005, Asociația Generală a Inginerilor din România – Societatea de Protecție Împotriva Focului Timiș, ISBN 973-625-231-1;
 Mirel Opriș, Puls AGIR, Ziarul „Univers ingineresc” nr. 16/2004 (327) din 16-31 august 2004, ISSN 1223-0294;
 Protecția împotriva focului, Mirel Opriș Revista „Pompierii Români” nr.7 din 2004, editate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari fondate în 1929, ISBN 1220-6805;
 Nicolae Fântânaru, Sucursala Timiș a AGIR, Cutremurele bănățene riscul seismic și siguranța fondului construit, Ziarul „Univers Ingineresc” nr. 6 din 16 – 31.03.2012, ISSN 1223-0294;
 Pompierii Europeni, Dan Antonenco și Valentin Uban, Revista „Pompierii Români” nr.9 din 2004 și nr. 11 din 2003 editate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari fondate în 1929, ISBN 1220-6805;
 Călin Țenche Pompierii militari timișeni și-au inaugurat pagină de internet, Ziarul ,Agenda Zilei” din Timișoara nr.177 din 28.07.2004;
 Aici și dincolo de Uniunea Europeană, Revista „Pompierii Romani” nr.3 din 2006, editată de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari fondate în 1929, ISBN 1220-6805;
 Vasile Tomoiagă, Ziar „Dialog cu cetățenii” din com. Giroc, jud Timiș, Nr. 12 din 31 iulie, S.V.S.U. Giroc, medalii de bronz la „Olimpiada” pompierilor civili 2013;
 Adrian Retezan, Ioan Sârbu, Dumitru Podrumar, Asociația Inginerilor de Instalații din România, Filiala Banat, Instalații pentru construcții și confort ambiental, Conferință națională cu participare internațională, ediția a 10 -a, Editura Politehnica - Timișoara, 26-27.04.2001, ISBN 973-8247-20-9;
 Bob Corneliu, Clipi Tudor, Furdui Corneliu, ș.a. Materiale, elemente și structuri compozite pentru construcții, Zilele Academice Timișene, Ediția a VIII-a, organizat sub patronajul Academiei Române, Filiala Timișoara, Editura Mirton, Timișoara, 2003, ISBN-973-661-012-8;
 Flucuș Ioan, Darie Emanuel, Mocioi Alin, Cavarlopol Dan, Șerban Manuel, Enciu Valentin - „SIGPROT 2005”. Lucrările sesiunii științifice cu participare internațională din Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Ediția a VIII-a, București, 27 Mai 2005, Editura Printech, ISBN 973-718-350-9;
 A - XXXV -a  Conferință de instalații electrice și automatizări S.I.A.E.R., „Instalații pentru începutul mileniului trei”,  vol. II, organizată de Asociația Inginerilor de Instalații din România, Societatea de Instalații Electrice și Automatizări din Romania, vol.2 din 03-06.10. 2000, Sinaia;
 Legea 307 din 2019 privind apărarea împotriva incendiilor republicată. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 17.04 2019;
 O.G. nr. 21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26 aprilie 2004;
 Ordinul M.A.I. nr. 164 din 2007 Regulament de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu, Monitorul Oficial nr. 167 din 9 martie 2007;
 Revista „Profesioniștii în situații de urgență” , nr.1 din 13.09.2008, editată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Jud. Timiș, Mirel Opriș, Tipografia Balcanic Timișoara;
 Călin Țenche, Protecția oamenilor și a bunurilor materiale împotriva focului, La Timișoara a fost elaborat un ghid complet legislativ în acest sens, Ziarul, Agenda Zilei” din Timișoara, nr.188(1774) din 13.08.2002;
 Protecția oamenilor și a bunurilor materiale împotriva focului, Ghid pentru manageri, patroni, primari, pompieri, cadre tehnice, vol. I, Precizări legislative, Ziarul „Univers ingineresc” nr. 18/2002 (280) din 16-30.09.2002, ISSN 1223-0294;
 Apariții editoriale, Protecția oamenilor și a bunurilor materiale împotriva focului, Revista „Tribuna Construcțiilor”, nr.41(191), 18.10.2002, Editura Artenco București SRL;
 Lucrări de specialitate, Revista „Pompierii Români” nr.9 din 2002, editată de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari fondată în 1929, ISBN 1220-6805;
 Masuri de prevenire și stingere a incendiilor la unitățile de cultură, Partea 1-3, Tehnica Instalațiilor nr. 2-4/2002, Benga Mihai, Opriș Mirel, Popescu Garibald, Editura Minos, Târgu Mureș, 2002, I.S.S.N.1582-6244;
 Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2.264 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, art. 3 și art. 5 din Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, M. Of. nr. 240 din 19 martie 2018.
 Ordinul Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor nr. 777 din 26.05.2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", M. Of. nr. 397 din 09.06.2003
 Legea  nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, cu modificările și completările ulterioare, M. Of. nr. 1267 din 29 decembrie 2004.

Legături externe 
  Blog Mirel Opriș
  Blog Pompierii Timișoara, Mirel Opriș
  Mirel Opriș, albume activități - Flick
   
  Opriș Mirel - Youtube

Nașteri în 1965
Nașteri pe 10 decembrie
Pompieri
Turdeni
Militari români în viață
Ofițeri români
Locotenenți-colonei români